

Patronyme
(par ordre alphabétique du prénom)
 Auguste Hussenot (1799-1885), dessinateur, peintre et décorateur français.
 Joseph Hussenot (1827-1896), peintre français, fils d'Auguste et frère d'Ernest.
 Ernest Hussenot (1833-1883), dessinateur et militaire français, fils d'Auguste et frère de Joseph.
 François Hussenot (1912–1951), ingénieur français à qui l'on doit l'invention des premiers enregistreurs de vol.
 Noëlle Hussenot, actrice française, fille d'Olivier Hussenot.
 Olivier Hussenot (1913-1978), acteur français.
 Romain Hussenot (né en 1974), journaliste français.

 Guy Hussenot-Desenonges (1937-), général français.

Homonymie
Homonymie de patronyme